Konjska glava (maglica)
Konjska glava (brdo) kod Otočca
Konjska glava (simbolika)